Kocsis János (1860–?) tanár, paleontológus
 Kocsis János (1883–?) református lelkész, lapszerkesztő
 Kocsis János (1899–1938) földmunkás, pártmunkás
 Kocsis János (1951) birkózó
 Kocsis János (?) kézilabdázó
 Kocsis János barlangász